

België
 Antwerpen (stad), de hoofdstad van de Belgische provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement
 Antwerpen (district), een van de districten binnen de stad
 Antwerpen (provincie), een van de vijf provincies van Vlaanderen en een van de tien provincies van België
 Arrondissement Antwerpen, een van de drie arrondissementen van de provincie Antwerpen
 Kieskring Antwerpen, een van de elf kieskringen van België
 Kiesarrondissement Antwerpen, een van de twee kiesarrondissementen van de kieskring Antwerpen
 Provinciedistrict Antwerpen, het enige provinciedistrict in het arrondissement Antwerpen
 Kanton Antwerpen, een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement
 Gerechtelijk gebied Antwerpen, een van de vijf gerechtelijke gebieden in België
 Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, een gerechtelijk arrondissement in het gerechtelijk gebied Antwerpen
 Politiezone Antwerpen, een Belgische politiezone bestaande uit één gemeente, de stad Antwerpen
 Bisdom Antwerpen, een bisdom van de Belgische kerkprovincie
 Dekenaat Antwerpen, een Belgisch katholiek dekenaat in het bisdom Antwerpen
 Markgraafschap Antwerpen, een historisch gewest, sinds de elfde eeuw het gebied rond de steden Antwerpen en Breda
 Haven van Antwerpen, de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam

Andere
 Antwerpeneiland, een Antarctisch eiland dat door poolreiziger Adrien de Gerlache naar de provincie Antwerpen vernoemd is
 Antwerpen (Vrijstaat), een dorp in Zuid-Afrika
 (1294) Antwerpia, een planetoïde

Zie ook
 Antwerp (doorverwijspagina)